

Prénoms, patronymes et pseudonymes 
 Geri Allen (1957-) est une pianiste américaine de jazz ;
 Geri Halliwell (1972-) est une chanteuse et actrice britannique, membre des Spice Girls ;
 Géri est le pseudonyme de Henri Ghion (1934-2015), dessinateur belge de bande dessinée ;

Toponymes 
 Géri est un village sur l’ile de Chypre ;
 Geri Doveji est un village dans la province du Golestan en Iran ;

Personnages 
 Geri et Freki sont des loups dans la mythologie nordique ;
 Geri Evans est un personnage féminin de la série télévisée .

Homonymie de prénom
Homonymie de pseudonyme
Homonymie de toponyme